Enipeus (altgriechisch , neugriechisch Enipeas Ενιπέας) ist der Name mehrerer griechischer Flüsse:

 Enipeas (Pinios), Nebenfluss des Pinios in Thessalien
 Enipeas (Peloponnes), ein Nebenfluss des Alfios in Elis auf der Peloponnes
 Enipeas (Makedonien), ein Fluss in der makedonischen Pieria

Er bezeichnet außerdem
 Enipeus (Mythologie), den Flussgott des thessalischen Flusses in der griechischen Mythologie